Substituce má význam záměny nebo náhrady.

Věda 
 Substituce v logice – syntaktická transformace řetězce symbolů ve formálním jazyce
 Substituční reakce v chemii
 Nahrazení cizí hlásky nejbližší hláskou domácí v jazykovědě
 Substituční šifra
 Substituce řetězce v jazyce
 Substituční metody v matematice
 Substituční metoda měření přenosových ztrát na optickém vlákně

Ostatní použití 
 substituční plná moc

Externí odkazy